Una storia semplice – romanzo di Leonardo Sciascia
Una storia semplice – film del 1991 diretto da Emidio Greco
Una storia semplice – film documentario del 2017 su Annarita Sidoti
Una storia semplice – album del 2012 dei Negramaro
Una storia semplice – singolo del 2013 dei Negramaro estratto dall'omonima raccolta